Ángel de Saavedra y Ramírez de Baquedano (Córdoba, 10 de marzo de 1791 - Madrid, 22 de junio de 1865), III duque de Rivas y grande de España, fue un dramaturgo, poeta, historiador, pintor y estadista español, que hoy goza de notoriedad por su drama romántico Don Álvaro o la fuerza del sino (1835). Fue embajador en Nápoles y en París, vicepresidente del Senado y del Estamento de Próceres, ministro de la Gobernación y de Marina, presidente del Consejo de Ministros (durante solo dos días de 1854), presidente del Consejo de Estado y director de la Real Academia Española.

Biografía

Primeros años 
Fue el segundo hijo varón de Juan Martín Pérez de Saavedra y Ramírez, VI marqués y I duque de Rivas de Saavedra y IV marqués del Villar, grande de España, correo mayor de las Provincias Vascongadas, y de Dominga Remírez de Baquedano Zúñiga y Quiñones, su mujer, marquesa de Auñón, de Andía, de Villasinda y de la Rivera del Tajuña, condesa de Sevilla la Nueva. Su hermano mayor, Juan Remigio, estaba llamado a heredar la casa de sus padres, mientras que Ángel, como segundón, fue destinado a la carrera militar.

En el año 1800, con nueve años de edad, ya era caballero de las Órdenes de Santiago y Malta y cadete supernumerario de la Guardia de Corps. En 1802 murió su padre. Su hermano le sucedió como II duque de Rivas y Ángel recibió de Carlos IV el nombramiento honorario de capitán de Caballería agregado al Regimiento del Infante. Ese mismo año ingresó en el Real Seminario de Nobles de Madrid, donde permaneció hasta que en 1806 se incorporó a su regimiento. Recibió entonces esta unidad orden de partir hacia el norte de Europa para combatir junto a Napoleón, y su madre consiguió su traslado a la Guardia de Corps como alférez sin despacho. Aquí trabó amistad con algunos escritores en ciernes que bajo la guía de Antonio de Capmany redactaban un periódico, donde hizo sus primeras armas literarias. También se inició en la pintura de la mano de López Enguídanos. En 1807 recibió el despacho de alférez y comenzó a servir en los Reales Sitios, asistiendo al proceso de El Escorial y al Motín de Aranjuez.

Guerra de la Independencia y Trieno Liberal 
Al estallar la Guerra de la Independencia desertó de la Guardia Real (que permanecía al servicio de José Bonaparte) y se unió a las tropas que combatían a los franceses, siendo herido en la batalla de Ontígola (1809). El general Castaños le nombró capitán de la caballería ligera. Obtuvo también el nombramiento de primer ayudante de Estado Mayor.

Profesó desde muy joven un liberalismo exaltado y con el paso de los años derivó hacia el moderantismo. Participó en la revolución de 1820 y en 1822 fue nombrado secretario de las Cortes. Saavedra había intimado años atrás en Córdoba con Antonio Alcalá Galiano, que influiría mucho sobre su ideología política y con quien mantuvo una estrecha amistad el resto de su vida. Galiano era un liberal exaltado, entonces intendente en Córdoba, que animó a su amigo a presentarse diputado a Cortes por aquella provincia. Este salió elegido en diciembre de 1821 y, a partir de entonces, desarrolló una activa vida política y parlamentaria que duró hasta la entrada en España de los ejércitos de Angulema. Entretanto, Saavedra había estrenado en el Teatro de la Cruz, el 17 de diciembre de 1822, la tragedia Lanuza, que se representó durante seis días y en la que la mayoría de la crítica contemporánea, recogida por Jorge Campos (1957, I, XXXII-XXXIV), coincidió en alabar el genio del autor y el espíritu patriótico de la obra.

Exilio y madurez 
En 1823 fue condenado a muerte y a la confiscación de sus bienes por haber participado en el golpe de Estado de Riego de 1820, por lo que huyó a Inglaterra. Continuó su exilio en Malta desde 1825, y en 1830 pasó a París, donde permaneció hasta que fue amnistiado en 1833 a raíz de la muerte de Fernando VII. Al regresar a España reclamó su herencia paterna, y además en 1834 murió sin descendencia su hermano mayor, y le sucedió en el título de duque de Rivas y en el patrimonio familiar. Inició entonces su evolución hacia el ideario moderado. Tras los sucesos de La Granja, renunció a su cartera de Gobernación y se exilió en Lisboa por poco espacio de tiempo. A la vuelta desempeñó el papel de senador, embajador en Nápoles y en París, ministro de Marina, presidente del Consejo de Estado y del Ateneo de Madrid y director de la Real Academia Española y académico también de la Historia.

Carrera literaria 
Sus obras más representativas fueron El moro expósito o Córdoba y Burgos en el siglo XIX (1834), «leyenda en doce romances» sobre el tema de los infantes de Lara y el bastardo Mudarra que es considerada pieza fundacional del romanticismo en España, y el drama en prosa y verso Don Álvaro o la fuerza del sino (1835), cuyo estreno conoció un estruendoso éxito que recuerda el que en Francia había obtenido Victor Hugo con su Hernani. 

En la literatura, Rivas fue protagonista del romanticismo español. Don Álvaro, fue estrenado en Madrid en 1835, y fue el primer éxito romántico del teatro español. La obra se tomó más tarde como base del libreto de Francesco Maria Piave para la ópera de Verdi La fuerza del destino (1862). Otra obra teatral romántica fue El desengaño en un sueño. También obras de teatro fueron Malek Adel, Lanuza y Arias Gonzalo y la comedia Tanto vales cuanto tienes, estas obras son más de estilo neoclásico. Su teatro posee una gran variedad de registros y singular profundidad pese a la sencillez de estilo. Como poeta, su obra más conocida son los Romances históricos (1841), adaptaciones de leyendas populares en forma del romance, pero además escribió en verso obras como Poesías (1814), El desterrado, El sueño del proscrito, A las estrellas y Canto al Faro de Malta. 

Su poesía posee una sencillez lírica y transparencia musical que le hacen superar la retórica peculiar de los románticos, pero con el admirable espíritu de este movimiento, a la vez que con un estilo de mayor modernidad.

En prosa escribió Sublevación de Nápoles, capitaneada por Masaniello e Historia del Reino de las Dos Sicilias. En ensayo destacó en Los españoles pintados por sí mismos. Escribió romances al estilo de leyendas con brillantes descripciones y hábil fantasía histórica como La azucena milagrosa (1847), Maldonado (1852) y El aniversario (1854). Escribió además varios cuadros de costumbres.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio el 5 de mayo de 1825 con Encarnación Cueto y Ortega, nacida el 2 de diciembre de 1806, muerta el 17 de febrero de 1885, hermana del I marqués de Valmar. Fueron sus hijos:

 Octavia Ramírez de Saavedra y Cueto, VII marquesa de la Rivera.
 Enrique Ramírez de Saavedra y Cueto, IV duque de Rivas.
 Malvina Ramírez de Saavedra y Cueto, IV marquesa del Villar.
 Gonzalo Ramírez de Saavedra y Cueto, VI marqués de Bogaraya.
 Corina Ramírez de Saavedra y Cueto, casada con Jacobo Ozores y Mosquera, XIV señor de la Casa de Rubianes.
 Leonor Ramírez de Saavedra y Cueto, casada con Narciso de Heredia y Heredia, II marqués de Heredia.
 Ramiro Ramírez de Saavedra y Cueto, I marqués de Villalobar.
 Teobaldo Ramírez de Saavedra y Cueto, I marqués de Viana.
 Fausto Ramírez de Saavedra y Cueto, I conde de Urbasa.

Títulos y condecoraciones 
A lo largo de su vida el duque de Rivas poseyó los siguientes:
 Duque de Rivas de Saavedra.
 Marqués de Andía.
 Marqués de Villasinda.
 Grande de España de primera clase.
 Caballero de la Orden del Toisón de Oro.
 Caballero gran cruz de la Orden de Carlos III.
 Caballero de justicia de la Orden de Malta.
 Caballero de la Orden de Santiago.

Obras

Obras poéticas 
 Poesías (1814)
 Al faro de Malta (1824)
 Florinda (1826)
 La niña descolorída
 Con once heridas mortales
 Letrilla
 El moro expósito (1834)
 Oda al caballero Jaime Morillo
 Viaje al Vesubio (Cuento, 1844)

Sonetos 
 A Lucianela
 A Dido abandonada
 Cual suele en la floresta deliciosa
 El álamo derribado
 Mísero leño
 Ojos divinos
 Receta segura
 Un buen consejo

Teatro 
 Aliatar (1816)
 Lanuza (1826)
 Arias Gonzalo (1827)
 El desterrado
 Los Hércules
 El faro de Malta (1828)
 Don Álvaro o la fuerza del sino (1835)
 Tanto vales cuanto tienes (1840)
 La morisca de Alajuar (1841)
 El desengaño en un sueño (1842)
 El crisol de la lealtad (1842)
 La azucena milagrosa (1847)

Ascendencia

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 
 Portal de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes consagrado al Duque de Rivas
 Colección de Poemas de este Poeta Español
 Obras digitalizadas de Duque de Rivas en la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España
 Obras de Duque de Rivas en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Ducado de Rivas
Presidentes del Gobierno de España durante el reinado de Isabel II
Ministros de Marina de España
Ministros de España del siglo XIX
Políticos de la provincia de Córdoba (España)
Diputados de España del reinado de Isabel II
Senadores de España del reinado de Isabel II
Presidentes del Consejo de Estado de España
Embajadores de España en Francia
Próceres del Reino natos de la legislatura 1834-1835
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros de la Orden de Santiago
Caballeros de justicia de la Orden de Malta
Dramaturgos de España del siglo XIX
Dramaturgos de la provincia de Córdoba (España)
Escritores de la provincia de Córdoba (España)
Escritores en español del siglo XIX
Escritores de España del Romanticismo
Poetas de España del siglo XIX
Poetas de la provincia de Córdoba (España)
Rosacruces de España
Ateneístas
Académicos de la Real Academia Española
Directores de la Real Academia Española
Académicos numerarios de la Real Academia de la Historia
Duques de España
Grandeza de España
Nobles de la provincia de Córdoba (España)
Próceres del Reino natos de la legislatura 1835-1836
Próceres del Reino natos de la legislatura 1836
Nacidos en Córdoba (España)
Casa de Saavedra
Fallecidos en Madrid